Женская национальная сборная Финляндии по кёрлингу — представляет Финляндию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает «Федерация кёрлинга Финляндии» (, ).

Статистика выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

Ссылки 
 Финляндия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации Кёрлинга Финляндии

См. также 
 Мужская сборная Финляндии по кёрлингу
 Смешанная сборная Финляндии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Финляндии по кёрлингу
 Сборная Финляндии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Финляндии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Финляндии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Финляндии по кёрлингу

Финляндия
Кёрлинг в Финляндии
Кёрлинг
Женский кёрлинг